Чемпионаты Колумбии по шахматам среди мужчин проводятся с 1928 г., с 1938 г. — регулярно, с 1946 г. — ежегодно (за исключением нескольких перерывов).

Женские чемпионаты Колумбии проводятся с 1965 г., с 1974 г. — ежегодно.

Наибольшее количество побед в мужских чемпионатах у М. Куэльяра и Хильд. Гарсиа: по 9. 8 побед у А. Сапаты.

В женских чемпионатах чаще других побеждала А. Салазар (9 раз).

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания 

Колумбия
Шахматы
Шахматы в Колумбии